Бары́шникова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Барышникова, Анастасия Владимировна (род. 1990) — российская тхэквондистка, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2012 года.
 Барышникова, Анна Куприяновна (1868—1954) — русская сказочница.
 Барышникова, Екатерина Григорьевна (1921—?) — станочница 1-го Государственного подшипникового завода (ГПЗ) в Москве, передовик производства, лауреат Сталинской премии.
 Барышникова, Таисия Васильевна (1916—1989) — советская волейболистка и волейбольный тренер.